Konopí se užívá jako název pro:

 Konopí – skupina rostlin rodu Cannabis
 Konopí seté – druh rostliny, hospodářská rostlina
 Konopí rumištní – poddruh konopí setého
 Konopí technické – vyšlechtěné ze setého
 Konopí indické – druh či poddruh rostliny, pěstuje se pro výrobu marihuany
 Marihuana – droga z této rostliny
 Konopné drogy – hašiš, marihuana, konopí atd.
 Konopí (časopis) – odborný časopis vydávaný od roku 2019 orientovaný na léčebné konopí

Externí odkazy